Torre de don Fadrique  puede referirse a:

 Torre de don Fadrique: torre albarrana localizada en Sevilla intramuros, mandada construir por el infante don Fadrique, hijo de Fernando III de Castilla y hermano de Alfonso XII.

 Torre de don Fadrique: torre albarrana, también conocida como Torre Mocha localizada en Albaida del Aljarafe, también mandada construir por el infante don Fadrique